Réső Ensel Sándor (1787–1860) ügyvéd, táblabíró
 Réső Ensel Sándor (1833–1899) ügyvéd, Pest megyei központi ügyész